Eri Kitamura (1987) – doppiatrice e cantante giapponese
Katie Kitamura (1979) – scrittrice americana
Kazuki Kitamura (1969) – attore giapponese
Kunio Kitamura (1968) – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 giapponese
Kusuo Kitamura (1917-1996) – nuotatore giapponese
Ryūhei Kitamura (1969) – regista e sceneggiatore giapponese
Satoshi Kitamura (1956) – scrittore giapponese
Kitamura Tōkoku (1868-1894) – poeta e critico letterario giapponese